Mandt ist der Familienname folgender Personen:

 André Mandt (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Brigitte Mandt (* 1960), deutsche Juristin
 Harald Mandt (1888–1974), deutscher Versicherungsmanager
 Hella Mandt-Zunker (1937–2020), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Josef Kamil Alois Mandt (1828–1862), tschechischer Bildhauer
 Martin Wilhelm von Mandt (1799–1858), deutscher Mediziner, Universitätsprofessor und Leibarzt des russischen Zaren Nikolaus I.
 Otto Mandt (1858–1919), deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral der Kaiserlichen Marine

Mandt bezeichnet einen Ort in den Vereinigten Staaten:
 Mandt (North Dakota), im Walsh County

Siehe auch:
 Mand